Natjecanje između Airbusa i Boeinga je obično okarakterizirano kao duopol na tržištu mlaznih zrakoplova. Natjecanje je započelo 1990-ih godina kao rezultat serije spajanja proizvođača zrakoplova gdje se Airbus uz potporu više zemalja iz europe postavio kao glavni konkurent Boeingu koji je 1997. kupio svog američkog konkurenta McDonnell Douglas. Ostali proizvođači kao Lockheed Martin, Convair, British Aerospace, Dornier i Fokker nisu više bili u mogućnosti konkurirati spomenutom dvojcu te su se povukli s tržišta.

U razdoblju od 2004. do 2013., Airbus je zaprimio 8.933 narudžbe, a isporučio je 4.824 zrakoplova, dok je u istom razdoblju Boeing zaprimio 8.428 narudžbe, a isporučio 4.458 zrakoplova. Natjecanje je vrlo snažno te se kompanije međusobno optužuju za zaprimanje financijske pomoći od strane njihovih vlada.

Konkurentni proizvodi

Usporedba kapaciteta putnika i doleta zrakoplova 
Airbus i Boeing imaju široku paletu proizvoda koja uključuje uskotrupne i širokotrupne zrakoplove pokrivajući razne kombinacije kapaciteta putnik i doleta, ali se rijetko natječu zrakoplovima identičnih specifikacija. Grafikon ispod pokazuje kako oba proizvođača odgovaraju na zahtjeve tržišta s blago različitim modelima.

Airbus A380 vs Boeing 747

Tijekom 1990-ih oba su proizvođača istraživala izvodljivost putničkog zrakoplova koji bi bio veći od Boeinga 747, do tada najvećeg putničkog zrakoplova. Airbus je desetak godina kasnije predstavio svoj zrakoplov Airbus A380 koji ima dvije palube cijelom dužinom zrakoplova. Boeing je odlučio kako takav projekt nije isplativ te se umjesto njega odlučio na predstavljanje nove (3.) i veće inačice svoga Boeinga 747. Nova inačica je dobila oznaku Boeing 747-8.  Airbus A380 i Boeing 747-8 su stoga postavljeni kao direktni borci na tržištu zrakoplova dugog doleta i velikog kapaciteta putnika.

Oba proizvođača su u predstavljanju svojih zrakoplova isticali bolje performanse u odnosu na drugi zrakoplov, ali su pri tome koristili drugu metodologiju u izračunima pa je teško zaključiti koji zrakoplov u konačnici ima bolja svojstva, odnosno koji je isplativiji za kupca. Boeing tvrdi da je 747-8I 10% lakši po putničkom sjedalu i ima 11% manju potrošnju goriva po sjedalu, s uštedom od 21% po putovanju, sve to u donosu na A380. Cargo verzija (747-8F) ima 88 tona manje u odnosu na planirani A380F te 24% manju potrošnju goriva po toni kao i 21% manji trošak po putovanju u odnosu na A380F. 
S druge strane, Airbus tvrdi da A380 ima 8% manju potrošnju po putniku nego 747-8, a 2007. je CEO Singapore Airlinesa ustvrdio da A380 ostvarije bolje rezultate nego su očekivali i oni i sam Airbus, trošeći 20% manje goriva po putniku nego 747-400 koji su do tada imali u floti. Šef Emiratesa, Tim Clark, je ustvrdio da A380 ima bolju iskoristivost goriva pri brzini 0,86 mach nego pri 0,83. Jedno nezavisno industrijsko istraživanje je pokazalo da je potrošnja goriva po sjedalu na svakih 100km (L/sjedalo/100km) 3,27 l kod A380, a 3,35 kod B747-8I, ili potrošnja u dolarima po sjedalu na svaku prijeđenu milju 0,055$ za A380 i 0.057$ za 747-8I. Predviđa se da će nova inačica A380neo imati potrošnju od 2,82 ili 2.65 L/sjedalo/100km, ovisno o opciji.

Airbus kao prednost naglašava i veći dolet A380 kao i 17% kraću pistu potrebnu za polijetanje. Airbus A380-800 ima površinu kabine 478 m2 što je 49% više u odnosu na 747-8, te je pri polijetanju 50% tiši nego 747-400.  Airbus je 100. A380 isporučio 14. ožujka 2013.  Od 2012. Airbus u ponudi ima i izvedbu s povećanom maksimalnom masom pri polijetanju. British Airways i Emirates su bili prvi kupci koji su se odlučili za ovu inačicu.

U studenom 2014. Airbus ima 324 narudžbe za putničku verziju A380 i trenutno ne nude cargo izvedbu A380F čija se proizvodnja odgađa dok se ne ustali proizvodnja putničke izvedbe.  Mnoge izvorne A380F narudžbe su otkazane, neke su pretvorene u putničke izvedbe, a neki su se odlučili za Boeing 747-8F ili 777F.

U studenom 2014. Boeing ima 51 narudžbu za putničku verziju 747-8I i 69 za cargo verziju 747-8F.

Cijene zrakoplova 

Airbus i Boeing javno objavljuju cijene svojih zrakoplova ali konačna cijena koju plaća kupac može prilično odstupati od tih javno objavljenih cijena. Oba proizvođača su usmjerena na cjenovnu konkurenciju kako bi zadržali ili povećali svoj tržišni udjel. 

Cijene u Airbus cjeniku za 2015. su 3,27% veće nego u cjeniku godinu ranije:

Cijene Boeing zrakoplova za 2014.:

Stvarna cijena koju kupci plaćaju za zrakoplove je uglavnom oko 50% cijene iz cjenika, što uvelike ovisi o veličini same narudžbe. Wall Street Journal je 2012. dao neke primjere stvarnih cijena: 

U svibnju 2013. Forbes magazin je objavio da je cijena Boeing 787 zrakoplova po cjeniku $225 milijuna, a prodaju se za prosječno $116 milijuna, što je oko 48% popusta.

Ti popusti su ponovno przentirani u časopisu Le Nouvel Observateur 2013.:

Dana 24. prosinca 2014., Transasia Airways je objavila kupnju četiri Airbus A330-800neo zrakoplova čija je cijena po cjeniku $241,7 mil, a stvarna cijena koju će platiti je oko $120 mil.

U siječnju 2015. je United Airlines naručio deset Boeing 777-300ER zrakoplova koji po cjeniku vrijede $330 mil svaki, a platit će  $130 mil po komadu.

Narudžbe i isporuke 

Narudžbe i isporuke po proizvodima

Boeing
Airbus

Prvi Airbus je isporučen 1974. Boeing je u 80.-im imao znatno veću proizvodnju od Airbusa. U 90.-im se ta prednost znatno smanjila ali je Boeing ostao vodeći proizvođač ponajprije zbog šire palete proizvoda uskotrupnih zrakoplova koje je nudio tržištu (707,737 i 757) naspram Airbusove A320 obitelji. U 2000.-im je Airbus prešao u vodeću poziciju unatoč široj ponudi Boeinga ali se Boeing oporavio i posljednjih godina razlike su vrlo male u korist jednog ili drugog proizvođača.

Odnos Boeing:Airbus zrakoplova koji su još u funkciji će prema predviđanjima dosegnuti 1:1 do 2021.

Izvori 

Proizvođači zrakoplova
Airbus
Boeing